2 miejscowości w Polsce: 
 Żabokliki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce 
 Żabokliki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica

Zobacz też: Żabokliki-Kolonia